Епихино — название населённых пунктов:

Россия 
 Епихино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Епихино — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.